Torben Jensen er navnet på flere personer:
 Torben Jensen (politiker) – byrådsmedlem, tidligere borgmester og viceborgmester i Norddjurs Kommune.
 Torben Jensen (skuespiller) – dansk skuespiller.
 Torben Jensen (advokat) – dansk advokat, generalsekretær for Advokatsamfundet.
 Torben Jensen (fotograf) - dansk filmfotograf.
 Torben Jensen (forretningsmand) - dansk forretningsmand.